Администрация долины реки Теннесси (иногда Управление ресурсов бассейна Теннесси; , TVA или АДТ) — американская федеральная корпорация, созданная как часть Нового курса Франклина Рузвельта — в соответствии с законом, принятым Конгрессом США 18 мая 1933 года; формальной целью создания корпорации было обеспечение навигации, борьба с наводнениями, производство электроэнергии и удобрений, а также — экономическое развитие региона «долина реки Теннесси» (как особо пострадавшего от Великой депрессии). Таким образом, помимо поставок гидроэлектроэнергии, компания должна была выполнять роль «регионального агентства экономического развития». Сенатор от Небраски Джордж Норрис являлся одним из ключевых организаторов проекта.

Зона обслуживания TVA охватывает большую часть самого штата Теннесси, значительные части штатов Алабама, Миссисипи и Кентукки, а также — небольшие фрагменты штатов Джорджия, Северная Каролина и Вирджиния. АДТ являлась первым крупным региональным плановым агентством федерального правительства США — и остается крупнейшим в XXI веке; агентство стало моделью для последующих усилий правительства по содействию модернизации аграрных сообществ — как в США, так в развивающихся странах.

Примечания

Литература 
 Colignon, Richard A. (1997). Power Plays: Critical Events in the Institutionalism of the Tennessee Valley Authority. SUNY series in the sociology of work. Albany, NY: State University of New York Press. ISBN 978-0585077086. OCLC 42855981.
 Creese, Walter L. (1990). TVA’s public planning: The vision, the reality. Knoxville: University of Tennessee Press. ISBN 978-0870496387. OCLC 476873440.
 Culvahouse, Tim, ed. (2007). The Tennessee Valley Authority: Design and persuasion. New York: Princeton Architectural Press. OCLC 929309559.
 Hargrove, Erwin C.; Conkin, Paul K., eds. (1983). TVA: Fifty years of grass-roots bureaucracy. Urbana, IL: University of Illinois Press. ISBN 978-0252010866. OCLC 474377514.
 Hargrove, Erwin C. (1994). Prisoners of myth: the leadership of the Tennessee Valley Authority, 1933—1990. Princeton Studies in American Politics. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. ISBN 978-0691034676. JSTOR j.ctt7rvbh.
 Lilienthal, David E. (1953). TVA: Democracy on the march. New York: Harper & Row.

Ссылки 
 

Аппалачи
Новый курс Рузвельта
Государственные компании США